György Lajos (1870–1945) vallástörténész
 György Lajos (1890–1950) irodalomtörténész, bibliográfus
 György Lajos (1926–2008) orvos, környezetvédő